Delaquis ist Familienname von
Ernst Delaquis (1878–1951), Schweizer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
Noël Delaquis (* 1934), kanadischer Bischof 
Philip Delaquis (* 1974), Schweizer Film- und Theaterproduzent